Fourr. kan som auktorsförkortning betyda:

 Jules Pierre Fourreau

Auktorsförkortningar